Эль-Касим () — город в центральной части Ирака, расположенный на территории мухафазы Бабиль. Административный центр одноимённого округа.

Географическое положение 
Город находится в южной части мухафазы, в долине реки Евфрат, на высоте 20 метров над уровнем моря.
Эль-Касим расположен на расстоянии приблизительно 27 километров к юго-востоку от Эль-Хиллы, административного центра провинции и на расстоянии 105 километров к юго-юго-востоку (SSE) от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 7 436 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Примечания 

Города Ирака